Litouws voetbalelftal onder 17 (mannen)
Litouws voetbalelftal onder 17 (vrouwen)